Harlin ist der Familienname folgender Personen:

 John Harlin (1935–1966), US-amerikanischer Bergsteiger
 Renny Harlin (* 1959), finnischer Filmregisseur und -produzent
 Tord Harlin (* 1935), schwedischer lutherischer Geistlicher und Bischof von Uppsala

Siehe auch:
 Harlin-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika